Тожал () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Санту-Антан-ду-Тожал — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон. 
 Сан-Жулиан-ду-Тожал — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.